Elitedivision siatkarzy 2010/2011 - 49. sezon walki o mistrzostwo Danii organizowany przez Duński Związek Piłki Siatkowej (duń. Dansk Volleyball Forbund, DVF). Zainaugurowany został 23 września 2010 roku i trwał do 20 kwietnia 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 żaden duński klub nie brał udziału w europejskich pucharach.

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej drużyny rozgrywały po trzy mecze systemem kołowym. Do fazy play-off awansowały cztery najlepsze zespoły, natomiast do fazy play-out cztery ostatnie. W fazie play-off rywalizacja w półfinałach i finałach toczyła się do trzech zwycięstw, natomiast o 3. miejsce rozegrany został dwumecz, w którym o zwycięstwie decydowały kolejno: liczba wygranych meczów, dodatkowy set grany do 25 pkt. W fazie play-out drużyny ponownie rywalizowały systemem kołowym po dwa mecze. Drużyna, która zajęła 8. miejsce, grała w barażach o utrzymanie w lidze.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(dwumecz)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza play-out

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej 

Uwaga: Drużyna, która zajęła 1. miejsce w fazie zasadniczej fazę play-out rozpoczęła z 3 pkt, drużyna z drugiego miejsca – z 2 pkt, natomiast drużyna z 3. miejsca – z 1 pkt.

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Danii
2010 w Danii
2011 w Danii